Starkville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Starkville (Colorado)
Starkville (Mississippi)